

Niemcy 
 Dittersbach – dzielnica miasta Frankenberg/Sa.
 Dittersbach – dzielnica miasta Frauenstein

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Dzietrzychowice
 Podgórze

Zobacz też 
 Dürrröhrsdorf-Dittersbach